Montaigut ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Montaigut, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Kanton Montaigut, Kanton im Département Puy-de-Dôme

Mit Namenszusatz:
 Montaigut-le-Blanc (Creuse), Gemeinde im Département Creuse
 Montaigut-le-Blanc (Puy-de-Dôme), Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Montaigut-sur-Save, Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Glaine-Montaigut, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Saint-Silvain-Montaigut, Gemeinde im Département Creuse

Montaigut ist der Name folgender Personen:
 Gilles I. Aycelin de Montaigut, französischer Erzbischof
 Gilles II. Aycelin de Montaigut, französischer Kardinal
 Pierre Aycelin de Montaigut, französischer Bischof

Siehe auch:
Montaigu
Montégut